Buenafuente, programa nocturn de televisió creat per Andreu Buenafuente
 Birger Frank Nielsen, catàleg de contes de Hans Christian Andersen que rep el nom del seu autor
 Oficina Federal per a la Protecció de la Natura (del seu nom en alemany Bundesamt für Naturschutz), agència governamental per a la protecció del medi ambient d'Alemanya